Section paloise est un nom de club sportif notamment porté par :
 Section paloise, club de rugby à XV en catégorie masculine ;
 Lons Section paloise rugby féminin, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Section paloise escrime, club d'escrime ;
 Section paloise omnisports, club omnisports.